Buzet (Kroatië), een gemeente in Istrië
 Buzet (Namen), een dorp in de Belgische gemeente Floreffe
 Buzet (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Pont-à-Celles
 Buzet (wijnstreek), een wijnstreek in Zuidwest-Frankrijk
 Buzet Home (internet), Buzet Home